

Geografia

Austria 
 St. Martin – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gmünd
 St. Martin am Tennengebirge – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau
 St. Martin am Wöllmißberg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg
 St. Martin bei Lofer – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See
 St. Martin im Innkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis
 St. Martin im Mühlkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 St. Martin im Sulmtal – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg
 St. Martin-Karlsbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk

Stany Zjednoczone 
 St. Martin – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 St. Martin – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Jackson
 St. Martin – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 St. Martin (ang. St. Martin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 parafia St. Martin (ang. St. Martin Parish) – w stanie Luizjana

Inne 
 święty Marcin

Zobacz też 
 Mitterberg-St. Martin
 Saint-Martin
 Sankt Martin
 Sint Maarten